Toto je seznam maďarských měst seřazený podle počtu obyvatel.

Seznam maďarských měst dle abecedy:

 Aba
 Abádszalók
 Abaújszántó
 Abony
 Ács
 Adony
 Ajak
 Ajka
 Albertirsa
 Alsózsolca
 Aszód
 Bábolna
 Bácsalmás
 Badacsonytomaj
 Baja
 Baktalórántháza
 Balassagyarmat (Ďarmoty)
 Balatonalmádi
 Balatonboglár
 Balatonföldvár
 Balatonfüred
 Balatonfűzfő
 Balatonkenese
 Balatonlelle
 Balkány
 Balmazújváros
 Barcs
 Bátaszék
 Bátonyterenye
 Battonya
 Békéscsaba
 Bélapátfalva
 Beled
 Berettyóújfalu
 Berhida
 Besenyszög
 Biatorbágy
 Bicske
 Biharkeresztes
 Bodajk
 Bóly
 Bonyhád
 Borsodnádasd
 Budakalász
 Budakeszi
 Budaörs
 Budapest (Budapešť)
 Bük
 Cegléd
 Celldömölk
 Cigánd
 Csákvár
 Csanádpalota
 Csenger
 Csepreg
 Csongrád
 Csorna
 Csorvás
 Csurgó
 Dabas
 Debrecen (Debrecín)
 Demecser
 Derecske
 Dévaványa
 Devecser
 Diósd
 Dombóvár
 Dorog
 Dunaföldvár
 Dunaharaszti
 Dunakeszi
 Dunaújváros (Dunajské Nové Město)
 Dunavarsány
 Dunavecse
 Edelény
 Eger (Jager)
 Elek
 Emőd
 Encs
 Enying
 Ercsi
 Érd
 Esztergom (Ostřihom)
 Fegyvernek
 Fehérgyarmat
 Felsőzsolca
 Fertőd
 Fertőszentmiklós
 Fonyód
 Fót
 Füzesabony
 Füzesgyarmat
 Gárdony
 Göd
 Gödöllő
 Gönc
 Gyál
 Gyomaendrőd
 Gyömrő
 Gyöngyös
 Gyöngyöspata
 Gyönk
 Győr (Ráb)
 Gyula
 Hajdúböszörmény
 Hajdúdorog
 Hajdúhadház
 Hajdúnánás
 Hajdúsámson
 Hajdúszoboszló
 Hajós
 Halásztelek
 Harkány
 Hatvan
 Herend
 Heves
 Hévíz
 Hódmezővásárhely
 Ibrány
 Igal
 Isaszeg
 Izsák
 Jánoshalma
 Jánosháza
 Jánossomorja
 Jászapáti
 Jászárokszállás
 Jászberény
 Jászfényszaru
 Jászkisér
 Kaba
 Kadarkút
 Kalocsa
 Kaposvár
 Kapuvár
 Karcag
 Kazincbarcika
 Kecel
 Kecskemét
 Kemecse
 Kenderes
 Kerekegyháza
 Kerepes
 Keszthely
 Kisbér
 Kisköre
 Kiskőrös
 Kiskunfélegyháza
 Kiskunhalas
 Kiskunmajsa
 Kistarcsa
 Kistelek
 Kisvárda (Malý Varadín)
 Kisújszállás
 Komádi
 Komárom (Komárno)
 Komló
 Kondoros
 Kozármisleny
 Körmend
 Körösladány
 Kőszeg (Kysek)
 Kunhegyes
 Kunszentmárton
 Kunszentmiklós
 Lábatlan
 Lajosmizse
 Lébény
 Lengyeltóti
 Lenti
 Létavértes
 Letenye
 Lőrinci
 Maglód
 Mágocs
 Makó
 Mándok
 Marcali
 Máriapócs
 Martfű
 Martonvásár
 Mátészalka
 Medgyesegyháza
 Mélykút
 Mezőberény
 Mezőcsát
 Mezőhegyes
 Mezőkeresztes
 Mezőkovácsháza
 Mezőkövesd
 Mezőtúr
 Mindszent
 Miskolc (Miškovec)
 Mohács (Moháč)
 Monor
 Mór
 Mórahalom
 Mosonmagyaróvár (Uherské Staré Hrady)
 Nádudvar
 Nagyatád
 Nagybajom
 Nagyecsed
 Nagyhalász
 Nagykálló
 Nagykanizsa (Velká Kaniža)
 Nagykáta
 Nagykőrös
 Nagymányok
 Nagymaros
 Nyékládháza
 Nyergesújfalu
 Nyíradony
 Nyírbátor
 Nyíregyháza (Níreďháza)
 Nyírlugos
 Nyírmada
 Nyírtelek
 Ócsa
 Onga
 Őrbottyán
 Őriszentpéter
 Örkény
 Orosháza
 Oroszlány
 Ózd
 Pacsa
 Paks
 Pálháza
 Pannonhalma
 Pápa
 Pásztó
 Pécel
 Pécs (Pětikostelí)
 Pécsvárad
 Pétervására
 Pilis
 Piliscsaba
 Pilisvörösvár
 Polgár
 Polgárdi
 Pomáz
 Pusztaszabolcs
 Putnok
 Püspökladány
 Rácalmás
 Ráckeve
 Rakamaz
 Rákóczifalva
 Répcelak
 Rétság
 Rudabánya
 Sajóbábony
 Sajószentpéter
 Salgótarján (Šalgov-Tarjany)
 Sándorfalva
 Sárbogárd
 Sarkad
 Sárospatak (Blatný Potok)
 Sárvár
 Sásd
 Sátoraljaújhely (Nové Město pod Šiatorem)
 Sellye
 Siklós
 Simontornya
 Siófok
 Solt
 Soltvadkert
 Sopron (Šoproň)
 Sülysáp
 Sümeg
 Szabadszállás
 Szarvas (Sarvaš)
 Százhalombatta
 Szécsény
 Szeged (Segedín)
 Szeghalom
 Székesfehérvár (Stoličný Bělehrad)
 Szekszárd
 Szendrő
 Szentendre (Svatý Ondřej)
 Szentes
 Szentgotthárd
 Szentlőrinc
 Szerencs
 Szigethalom
 Szigetszentmiklós
 Szigetvár
 Szikszó
 Szob
 Szolnok
 Szombathely (Kamenec)
 Tab
 Tamási
 Tápiószele
 Tapolca
 Tát
 Tata
 Tatabánya
 Téglás
 Tét
 Tiszacsege
 Tiszaföldvár
 Tiszafüred
 Tiszakécske
 Tiszalök
 Tiszaújváros
 Tiszavasvári
 Tokaj
 Tököl
 Tolna
 Tompa
 Törökbálint
 Törökszentmiklós
 Tótkomlós
 Tura
 Túrkeve
 Újfehértó
 Újhartyán
 Újkígyós
 Újszász
 Üllő
 Vác (Vacov)
 Vaja
 Vámospércs
 Várpalota
 Vásárosnamény
 Vasvár
 Vecsés
 Velence
 Vép
 Veresegyház
 Verpelét
 Veszprém
 Vésztő
 Villány
 Visegrád (Vyšehrad)
 Záhony
 Zalaegerszeg
 Zalakaros
 Zalalövő
 Zalaszentgrót
 Zamárdi
 Zirc
 Zsámbék

Externí odkazy 
 

 
Maďarsko
Města